Maalisu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maalisu (ö i Ylivieska), Norra Österbotten, 
 Maalisu (ö i Brahestad), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar